

Pessoas
Lilian Baylis
Trevor Baylis

Localdiades
Baylis (Illinois)

Desambiguação